Baiershofen bezeichnet:

 Baiershofen (Altenmünster), Pfarrdorf und Ortsteil der Gemeinde Altenmünster im Landkreis Augsburg in Bayern
 Baiershofen (Westhausen), Weiler und Ortsteil der Gemeinde Westhausen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Baiershof